Фрея Андерсон (; ) — британская пловчиха, призёр чемпионата мира 2019 года, девятикратная чемпионка Европы. Член сборной Великобритании по плаванию.

Карьера   
В 2017 году она выиграла три золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров. Ей не было равных на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

В 2018 году на чемпионате континента по водным видам спорта она сумела завоевать два титула чемпионки Европы и две бронзовые медали турнира.    

На чемпионате мира в корейском Кванджу, в 2019 году, в составе смешанной эстафеты завоевала бронзовую медаль на дистанции 4 по 100 метров комбинированным плаванием. 

23 ноября 2019, Андерсон побила рекорд Великобритании на дистанции 200 метров вольным стилем в 1:53,33.  

В декабре 2019 года, в Глазго, на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, Фрея одержала победы на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. В составе смешанной эстафетной четвёрки завоевала бронзу.  

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште, Фрея в составе эстафетной четвёрки Великобритании на дистанции 4 по 100 метров завоевала золотую медаль, став пятикратной чемпионкой Европы. На следующий день в составе смешанной эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем вновь завоевала золотую медаль. На дистанции 200 метров кролем завоевала бронзу. В эстафете 4 по 200 вольным стилем также завоевала золотую медаль. В смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем завоевала золотую медаль.

Примечания

Ссылки 
 Фрея Андерсон Статистика
 

Пловцы Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года